W Estonii
 Prowincja Saare
 Gmina Saare
 Saare – wieś
 Saare – wieś  w prowincji Tartu, w gminie Puhja.
 Saare - wieś  w prowincji Tartu, w gminie Piirissaare
 Saare – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Varbla

Zobacz też:
 Sääre